Grindelwald har flere betydninger:

 Grindelwald (Schweiz) – en kommune i distriktet Interlaken i kantonen Bern i Schweiz.
 Gellert Grindelwald – en fiktiv person fra Harry Potter-universet.